

Persone 
 Amos Bronson Alcott – educatore, insegnante e filosofo statunitense, padre di Anna, Louisa May e May
 Anna Alcott Pratt – sorella di Louisa May e di May
 Chemmy Alcott – ex sciatrice alpina britannica
 Dylan Alcott – ex tennista ed ex cestista australiano
 John Alcott – direttore della fotografia britannico
 Louisa May Alcott – scrittrice statunitense, sorella di May e di Anna
 May Alcott – artista statunitense, sorella di Louisa May e di Anna

Altro 
 Alcott – marchio italiano di abbigliamento